U Primorsko-goranskoj regionalnoj nogometnoj ligi, također i kao Primorsko-goranska zonska liga Nogometnog saveza Rijeka, Regionalna liga - Primorska skupina,  je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Pomorac" iz Kostrene.

Ljestvica 

 Borac iz Bakra igrao i pod nazivom Bakar

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci

Banjske poveznice

Izvori 
 
 Vladimir Jugo i dr.: Nogometni klub Halubjan, Viškovo : srebrni jubilej, Viškovo, 1996., , str. 80-82   
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 56  
 

1983-84 Primorsko-goranska
Primorsko-goranska
1983-84 Primorsko-goranska